En la mitología griega, Nireo (Νιρεύς) puede ser:

Nireo, uno de los hijos de Poseidón y Cánace.
Nireo, rey de Sime, hijo de Aglaya y Cárope. Combatió junto a los griegos durante la Guerra de Troya, aportando tres navíos. Cuando los expedicionarios confundieron Misia con Troya y la arrasaron, Nireo se enceló con Hiera, la bella mujer de Télefo, y la mató. Se lo considera el más apuesto entre los griegos luego de Aquiles. Fue muerto por Eurípilo, hijo de Télefo y Astíoque.

Personajes de la mitología griega